Akagi in giapponese può significare  (赤城) "castello rosso," (赤木) "albero rosso", (赤き) "cremisi" o (赤来) "futuro rosso" e riferirsi a:

 Akagi – un villaggio nella prefettura di Gunma
 Akagi (赤来町) – una città nella prefettura di Shimane, che nel 2005 è stata unita a Tonbara per formare la città di Iinan
 Akagi – un manga di Nobuyuki Fukumoto
 Akagi – un servizio ferroviario giapponese
 Akagi – una canzone dei Maximum the Hormone
 Due navi della Marina imperiale giapponese hanno portato questo nome:
 Akagi – una cannoniera varata nel 1888
 Akagi – una portaerei varata nel 1925
 Akagi – una montagna nella regione del Kantō
 6422 Akagi – asteroide della fascia principale
Ritsuko Akagi - personaggio dell'anime Neon Genesis Evangelion